Elsbeek (Limburg), een beek in de gemeente Peel en Maas
Elsbeek (Losser), een beek in Losser, Overijssel
Elsbeek (Hengelo), een beek in Hengelo, Overijssel